Жаохэ́ () — уезд городского округа Шуанъяшань провинции Хэйлунцзян (КНР). Название уезда происходит от протекающей в этих местах реки Наолихэ.

География 
Уезд Жаохэ на востоке граничит с Российской Федерацией, на юге — с городским округом Цзиси, на юго-западе — с уездом Баоцин, на западе и севере — с городским округом Цзямусы.

История 
Уезд Жаохэ провинции Гирин был образован в 1909 году.

В 1931 году Маньчжурия была оккупирована японскими войсками, а в 1932 году было образовано марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1934 году было введено деление Маньчжоу-го на 15 провинций и 1 особый город, и уезд Жаохэ вошёл в состав новой провинции Саньцзян. В 1939 году уезд вошёл в состав новой провинции Дунъань, а в 1943 — Объединённой провинции Восточная Маньчжурия.

В 1945 году Маньчжурия была освобождена Советской армией, и уезд Жаохэ вошёл в состав новой провинции Хэцзян. В мае 1949 года провинция Хэцзян была присоединена к провинции Сунцзян, а в 1954 году провинция Сунцзян была присоединена к провинции Хэйлунцзян, и уезд Жаохэ вошёл в состав Специального района Хэцзян (合江专区). В 1960 году уезды Жаохэ и Хулинь были объединены в уезд Жаоху (虎饶县), но в 1964 году они были воссозданы.

1 января 1985 года район Хэцзян был ликвидирован, а вместо него был образован городской округ Цзямусы. В 1993 году уезд Жаохэ был переведён из городского округа Цзямусы в состав городского округа Шуанъяшань.

Административное деление 
Уезд Жаохэ делится на 4 посёлка и 5 волостей.

Экономика 
В уезде расположен Государственный природный заповедник северо-восточных темных пчел, вокруг которого развивается пчеловодство и производство мёда. По состоянию на 2022 год в Жаохэ насчитывалось более 600 профессиональных пчеловодов и свыше 100 пчеловодных кооперативов.

Транспорт 
Через территорию Жаохэ проходят два национальных шоссе: G229 (Жаохэ — Гайчжоу) и G331 (Даньдун — Алтай).

Примечания

Ссылки 
 
 Городок Жаохэ — или продолжаем осваивать приграничный Китай 

Уезды Шуанъяшаня